

Moto dell'animo 
 Desiderio – il desiderio come anelito o brama
 Desiderio sessuale – desiderio come libido nella sessualità
 Desiderio sessuale ipoattivo – disfunzione del desiderio sessuale

Onomastica 
 Desiderio – nome proprio di persona maschile italiano

Personaggi 
 Desiderio – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone 
 Desiderio – re Longobardo
 Desiderio da Settignano – scultore
 Desiderio – abate di Montecassino, poi papa Vittore III
 Desiderio – lettore a Benevento, subì il martirio insieme a San Gennaro
 Desiderio – calciatore argentino

Spettacolo 
 Desiderio (Desire) – film diretto da Frank Borzage (1936)
 Desiderio – film diretto da Marcello Pagliero e Roberto Rossellini (1946)
 Desiderio – film diretto da Anna Maria Tatò (1983)
 Desiderio – film diretto da Valeska Grisebach (2006)
 Desiderio, opera teatrale di C. Carafòli

Altri progetti